La Coupe de Guinée de football a été créée en 1960.

Histoire 

Depuis l'indépendance, la première compétition nationale fût la COUPE PDG, débutée en 1960, dont les vainqueurs 1963 et 1965 se sont qualifiés respectivement pour la ligue des champions africaines 1964-1965 et la ligue des champions africaines 1966-1967. Plus tard, les vainqueurs de la coupe nationale 2004 se sont qualifiés pour la ligue des champions africaine 2005 (qualification), car aucun championnat national n'a eu lieu cette année-là, pour raisons financières. Une ligue nationale a été organisée pour la première fois en 1965/1966. Entre l'indépendance et 1970, les équipes se sont constituées au niveau des districts ; ce n'est qu'après que les équipes de district ont été transformées en clubs (par exemple Conakry 1 à AS Kaloum, Conakry 2 à Hafia FC et Syli club de Kindia à Gangan).

En 2019, Horoya AC devient le champion de la coupe de guinée 2019-2020 et se qualifie en super coupe de guinée 2019-2020 et en préliminaire de 'la ligue des champions africaine 2019-2020.

En mars 2020, au début du coronavirus en Guinée la compétition du coupe nationale n'a pas été organisée à cause de la pandémie.

En 2021, la compétition de la Coupe de Guinée de football 2021 aura lieu avant le 11 octobre 2021.

Palmarès

palmarès par édition 
{| class=wikitable
|+ palmarès par édition
! N°
! Edition
! Vainqueur
!     Score
(aller&retour)
! Finaliste
|-
!1
| align=center| 1960 || AS Kaloum || align=center| 4 - 3 || Mankona Guéckédou
|-
!2
| align=center| 1961 || AS Kaloum || align=center| bt || Milo Football Club
|-
!3
| align=center| 1962 || AS Kaloum || align=center| 4 - 1 || 
Milo Football Club
|-
!4
| align=center| 1963|| Gangan Football Club || align=center| 1 - 0 || AS Kaloum
|-
!5
| align=center| 1964 || AS Kaloum || align=center| 4 - 0 ||Gangan Football Club
|-
!6
| align=center| 1965 || AS Kaloum || align=center| 4 - 0 || Gangan Football Club
|-
!7
| align=center| 1966 || AS Kaloum Star || align=center| 4 - 1 ||Mankona Guéckédou
|-
!8
| align=center| 1967 || Hafia FC || align=center| 5 - 0 || Labé FC|-
!9
| align=center| 1968 || Gangan Football Club || align=center| 2 - 0 || 
Milo Football Club
|-
!10
| align=center| 1969 || Olympic FC || align=center| 3 - 2 & 2 - 2 & 2 - 1 (7 - 5 TAB) 
|| Milo Football Club
|-
!11
| align=center| 1970 || Olympic FC || align=center| 9 - 2 & 2 - 2 || Soja Stade de Pita|-
!12
| align=center| 1971 || Lumumba FC || align=center| 2 - 1 & 0 - 0 || Gangan Football Club
|-
!13
| align=center| 1972 || Olympic FC || align=center| 2 - 1 & 2 - 0 || Gangan Football Club
|-
!14
| align=center| 1973 || Hafia FC || align=center| 1 - 0 & 1 - 0 || Gangan Football Club
|-
!15
| align=center| 1974 || Lumumba FC || align=center| 1 - 0 & 1 - 1 || Lalaba FC|-
!16
| align=center| 1975 || Lumumba FC || align=center| bt || Hafia FC
|-
!17
|align=center| 1976 || Manden FC de Siguiri || align=center| 2 - 4 & 0 - 0 
2 - 0 & 1 - 1(4 - 2 TAB) 
|| Conakry 7e|-
!18
| align=center| 1977 || FC Kankandé de Boké || align=center| 2 - 1 || Conakry 7e|-
!19
| align=center| 1978 || Lalaba FC || align=center|    ||
|-
!20
| align="center"| 1979 || Olympic FC ||colspan="5"|en tournoi triangulaire
|-
!21
| align=center| 1980 || Olympic FC || align=center| 2 - 0 & 0 - 0 || Lumumba FC|-
!22
| align=center| 1981 || Lumumba FC ||colspan=3|en tournoi triangulaire
|-
!23
| align=center| 1982 || FC Kankandé de Boké || align=center| 1 - 1 & 2 - 1 || Conakry 6e|-
!24
| align=center| 1983 || FC Kankandé de Boké || align=center| 1 - 1 & 3 - 2 || Gangan Football Club
|-
|25
| align=center| 1984 ||colspan=3| Pas de compétition
|-
!26
| align=center| 1985 || AS Kaloum Star || ||
|-
!27
| align=center| 1986 || Olympique Kakandé || ||
|-
!28
| align=center| 1987 || ASFAG|| align=center|  bt  || Mankona Guéckédou
|-
!29
| align=center| 1988 || CI Kamsar|| ||
|-
!30
| align=center| 1989 || Horoya AC|| ||
|-
!31
| align=center| 1990 || Mankona Guéckédou|| ||
|-
!32
| align=center| 1991 || ASFAG|| ||
|-
!33
| align=center| 1992 || Hafia FC || ||
|-
!34
| align=center| 1993 || Hafia FC || ||
|-
!35
| align=center| 1994 || Horoya AC || ||
|-
!36
| align=center| 1995 || Horoya AC || ||
|-
!37
| align=center| 1996 || ASFAG|| ||
|-
!38
| align=center| 1997 || AS Kaloum Star|| ||
|-
!39
| align=center| 1998 || AS Kaloum Star ||  align=center| 1 - 1 (6 - 5 TAB)||AS Mineurs de Sangarédi
|-
!40
| align=center| 1999 || Horoya AC || align=center| bt 
|| AS Kaloum Star
|-
!41
| align=center| 2000 || Fello Star|| align=center| 2 - 1 ||  Horoya AC
|-
!42
| align=center| 2001 || AS Kaloum Star|| ||
|-
!43
| align=center| 2002 || Hafia FC || align=center| 5 - 3 ||Satellite FC
|-
!44
| align=center| 2003 || Étoile de Guinée|| align=center| bt 
|| Atlético de Coléah
|-
!45
| align=center| 2004 || Fello Star ||  align=center| 2 - 2 (5 - 4 TAB) 
|| CI Kamsar
|-
!46
| align=center| 2005 || AS Kaloum Star || align=center|  0 - 0 (5 - 4 TAB) 
|| Gangan Football Club
|-
!47
| align=center| 2006 || Satellite FC || align=center|  1 - 0 || CI Kamsar
|-
!48
| align=center| 2007 || AS Kaloum Star || align=center|  1 - 0 
|| Satellite FC
|-
!49
| align=center| 2008 || Satellite FC || align=center|  1 - 1 (5 - 3 TAB) 
|| FC Séquence de Dixinn
|-
!50
| align=center| 2009 || Baraka Football Club || align=center|  0 - 0 (5 - 3 t.a.b) 
|| Hafia FC
|-
!51
| align=center| 2010 || FC Séquence de Dixinn || align=center|  0 - 0 (3 - 1 TAB) 
|| Satellite FC
|-
!52
| align=center| 2011 || FC Séquence de Dixinn || align=center| 3 - 1 || AS Ashanti GB
|-
!53
| align=center| 2012 || FC Séquence de Dixinn || align=center| 0 - 0 (3 - 1 TAB) 
|| AS Ashanti GB
|-
!54
| align=center| 2013 || Horoya AC || align=center | 1 - 0 || CI Kamsar
|-
!55
| align=center| 2014 || Horoya AC || align=center | 3 - 0 || Club olympique de Coyah
|-
!56
| align=center| 2015 || AS Kaloum Star || align=center | 1 - 0 || Horoya AC
|-
!57
| align=center| 2016 || Horoya AC || align=center | 2 - 1 || AS Kaloum Star
|-
!58
| align=center| 2017 || Hafia FC || align=center | 0 - 0 (4 - 1 TAB) 
|| Horoya AC
|-
!59
| align=center| 2018 || Horoya AC || align=center | 1 - 0  || Wakirya AC
|-
!60
| align=center| 2019 || Horoya AC' || align=center | 3 - 0  || Club industriel de Kamsar
|- 
|61
| align=center| 2020 || colspan=5|titre non décerné|-
!62
| align=center| 2021 ||      align=center|    || 
||
|}

 Bilan 

 Notes et références 

 Liens externes 
Palmarès de la  Coupe nationale de Guinée sur le site RSSSF.com''

Voir aussi 
 Championnat de Guinée de football
 Supercoupe de Guinée de football
 Championnat de Guinée de football féminin

Compétition de football en Guinée
Guinée